Нижче наведено список 36 муніципалітетів департаменту О-де-Сен.

О-де-Сен

О-де-Сен